Devil's Gate – formazione rocciosa del Wyoming
Devil's Gate – passo montano della California
I cancelli dell'inferno (Devil's Gate) – romanzo del 2011

Film
Devil's Gate – documentario del 1899 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
Devil's Gate – film del 2003
Devil's Gate – film del 2017 diretto da Clay Staub